Voici l'article détaillé des classements par pays aux championnats du monde de Scrabble francophone en 2012.

Duplicate Individuel (Elite)

Duplicate Blitz

Duplicate en Paires

Scrabble classique

Divers 
 Le plus grand nombre de pays représentés : 27 en 2010 à Montpellier.

Notes et références 

Championnats du monde de Scrabble francophone